Буссов () — немецкая или, возможно, бодричанская фамилия. Известные носители:

 Буссов, Егор Семёнович фон — Георгиевский кавалер; премьер-майор; № 866; 26 ноября 1791.
 Буссов, Конрад (1552 или 1553—1617) — очевидец и писатель о России в период Смутного времени.
 Буссов, Семён Евстафьевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 2600; 11 июля 1813.

Примечания